George Montgomery peut désigner :
 George Montgomery (1916-2000), un acteur américain ;
 George Montgomery (né en 1962), un joueur américain de basket-ball ;
 George Montgomery (1899-1951), un décorateur américain de cinéma.